Noorderkwartier (Holland), deel van het gewest Holland
 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het waterschap in Noord-Holland boven het IJ